Petz:
 Bratz Petz
 Nume de familie
Petz (Pecz, Peț):
 Anton von Petz (1819–1885)
 Christoph von Petz (1901–1976)
 Georg Petz (* 1977)
 Gheorghe Petz
 Helmut Petz (* 1957)
 Hermann Petz (* 1961)
 Ingo Petz (* 1973)
 Johann Petz (1818–1880)
 Johann Christoph Petz (1664–1716)
 Manfred Petz (* 1961)